

Geografia

Austria 
 Albrechtsberg an der Großen Krems – gmina targowa w kraju związkowym Dolna Austria, w powiecie Krems-Land

Niemcy 
 Albrechtsberg – szczyt